Suchodol kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Suchodol (distrikt), Silistra, Obsjtina Glavinitsa,

Tjeckien 

 Suchodol (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar